«Университет» — российский мужской волейбольный клуб из Барнаула.

История 
В 1973 году в новообразованном Алтайском государственном университете была создана команда «Буревестник». Под руководством тренера Ивана Воронкова, возглавившего команду в 1979 году, «Буревестник» в советское время выступал в городских и краевых соревнованиях, а также на Кубке СССР для команд Сибири и Дальнего Востока.

В чемпионате России барнаульский «Университет» дебютировал в сезоне-1995/96 в третьем по значимости дивизионе. В 2003 году подопечные Ивана Воронкова заняли 3-е место в высшей лиге «Б» и получили путёвку в высшую лигу «А». Лидерами коллектива были связующий Игорь Костяников, диагональный Филипп Воронков, доигровщики Антон Колбунов, Максим Зырянов, Георгий Ряжнов, блокирующие Константин Порошин, Антон Рочан, Андрей Шитиков, либеро Андрей Корнаушенко.

В августе 2006 года в Новосибирске «Университет» под флагом сборной Алтайского края впервые стал победителем Спартакиады народов Сибири, в то время как в первенствах высшей лиги «А» самобытная барнаульская команда не претендовала на высокие места по причине скромного клубного бюджета и переходов своих сильнейших воспитанников в другие клубы (в частности Филипп Воронков в 2005 году пополнил состав «Факела», а Константин Порошин в 2007-м перешёл в «Газпром-Югру»). В 2007 году решением Всероссийской федерации волейбола «Университету» было сохранено место в подэлитном дивизионе, но в 2009-м, замкнув турнирную таблицу, «студенты» выбыли в высшую лигу «Б».

В 2016 году «Университет» вновь завоевал право играть во втором по силе дивизионе — высшей лиге «А». В межсезонье в команду вернулся Константин Порошин, перешедшего на тренерскую работу Игоря Костяникова заменил Чеслав Свентицкис, появились доигровщики Иван Молчанов и Иван Валеев. В первом после возвращения в высшую лигу «А» сезоне барнаульская команда, костяк которой по-прежнему составляли местные игроки, добилась лучшего результата в своей истории, заняв в первенстве подэлитного дивизиона 2-е место, но из-за ограниченных финансовых возможностей отказалась от права сыграть в переходном турнире за выход в Суперлигу.

Результаты в чемпионате России

Состав в сезоне-2022/23

Арена 
Спортивный комплекс «Победа» (улица Антона Петрова, 146Г). Вместимость — 800 зрителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница команды на Vfv-web.dataproject.com

Спортивные клубы Барнаула
Волейбольные клубы России
1973 год в Алтайском крае